Гуш-Эцион — многозначный термин.

 Гуш-Эцион — историческая область, в которой была создана группа еврейских поселений начиная с середины 1920-х годов к югу от Иерусалима.
 Гуш-Эцион — региональный совет в Израиле. Входит в Округ Иудея и Самария.